Кафаре́вуса ( — «чистая») — консервативная разновидность греческого языка, которая была в Греции XIX и XX веков основным языком государства, общественной жизни и части литературы.

История 
В начале XIX века, когда возникла перспектива отделения Греции от Османской империи и построения национального греческого государства, встал вопрос о том, какой из вариантов греческого языка должен стать в нём официальным. Кафаревуса, как вариант ответа на этот вопрос, предполагала избавление греческого языка от заимствований и добавление в него архаичных черт. Это была промежуточная позиция между использованием естественной формы греческого языка — димотики ( — «народная») — с одной стороны, и полным возвратом к древнегреческому с другой.

Одним из главных идеологов такого подхода был Адамантиос Кораис, который считал, что греческий язык был испорчен за время османского владычества и нуждался в исправлении по античному образцу. Его вариант «очищенного» языка был подобен предложениям других его современников, но более последователен и более соответствовал синтаксису димотики. В то же время Кораис предлагал постепенно возвращать в язык всё больше и больше устаревших конструкций, например, инфинитивы, которые к тому времени исчезли из греческого языка.

Когда в 1821 году началась Греческая революция, именно кафаревуса закрепилась в качестве официального языка нового греческого государства (хотя сам термин «кафаревуса» стал использоваться лишь в 1850-х годах). На протяжении XIX века она была языком управления, образования, журналистики, общественной жизни, научной работы и большей части прозы (поэзия чаще писалась на димотике). При этом сторонники очищения языка стремились ко всё более архаичным формам, ещё сильнее отдаляя кафаревусу от повседневной разговорной практики.

В то же время в конце XIX века начало набирать силу движение за димотику. Вышедшая в 1888 году книга Янниса Психариса «Моё путешествие» (), написанная на димотике, оказала большое влияние. Вскоре димотика стала уже основным языком литературной прозы, а в 1917 году либеральное правительство Элефтериоса Венизелоса ввело димотику и как предмет, и как средство обучения в начальных классах школы.

Существуя бок о бок в ситуации диглоссии, кафаревуса и димотика оказывали влияние друг на друга. В частности, язык образованного среднего класса, будучи димотикой в своей основе, перенимал у кафаревусы не только многие неологизмы, но и элементы фонологии и морфологии.

На фоне этого постепенного сближения в 1967 году к власти в Греции пришла военная хунта правого толка, которая стала с новой силой пропагандировать кафаревусу и отменила преподавание димотики в школах. В результате, когда в 1974 году хунта пала, языковой вопрос разрешился сам собой: правительство Константиноса Караманлиса с самого начала использовало димотику. В 1976 году был принят закон, согласно которому димотика стала единственным языком образования. Сами законы, впрочем, публиковались на кафаревусе вплоть до 1985 года.

К настоящему времени кафаревуса как официальный язык вытесенена стандартным, или общим, новогреческим, который представляет собой димотику с элементами кафаревусы.

Черты кафаревусы 

Единого стандарта кафаревусы не существовало, поэтому её свойства разнятся от автора к автору, от текста к тексту.

В целом для кафаревусы свойственна широкая замена лексики, особенно заимствованной (например, из турецкого), на слова, взятые непосредственно из древнегреческого языка или образованные по его образцу:  вместо  ‘вода’,  вместо  ‘рыба’,  вместо  ‘сейф’,  вместо  ‘тупик’. Для новых понятий создавались кальки:  ‘блицкриг’ (‘молниеносная война’),  ‘космический корабль’, и так далее. Многие из этих неологизмов были переняты димотикой, а калькирование в новогреческом продолжается по сей день:  ‘Интернет’,  ‘веб-страница’.

Элементы древнегреческого языка заимствовались кафаревусой графически, но произносились в соответствии с современным чтением. Например, слово  в древнегреческом произносилось [ándra], и такое же произношение — с [nd] — было у форм этого слова в диалектах димотики ( [ˈandra]). В кафаревусе же оно читалось [ˈanðra]. В результате многие слова кафаревусы нарушали ограничения димотики: так, сочетания [kt] в  ‘вытягивание’, [xθ] в  ‘враг’ отсутствовали во всех диалектах димотики, превратившись к тому времени в [xt]. Тем не менее эти сочетания прижились и используются в стандартном новогреческом.

Некоторые грамматические черты кафаревусы:

 дательный падеж;
 склоняемые причастия действительного залога;
 окончания на -ν в винительном падеже единственного числа существительных;
 окончание -ον существительных и прилагательных среднего рода (в димотике -ο);
 наречия на -ως (в димотике на -α);
 использование архаичных предлогов, например  ‘в, на’,  ‘перед, до’;
 отличия в глагольных парадигмах и так далее.

См. также 

 Греческий языковой вопрос
 Языковой пуризм

Литература 
 
 
 

Греческий язык
Языковой пуризм
Возрождение языков